В сезоне 2008/2009 розыгрыш Еврокубка состоялся под эгидой УЛЕБ и ФИБА Европа. Если в 2008 году в турнире выступали 54 клуба, то в сезоне 2008/2009 участниками соревнований стали всего 48 команд. «Финал восьми» прошёл на арене Паласпорт Олимпико в Турине со 2 по 5 апреля 2009 года. Обладателем Кубка Европы стал баскетбольный клуб из Литвы «Летувос Ритас», в финале обыгравший со счётом 80 — 74 вице-чемпионов России БК «Химки» (Московская область).

Команды участники Кубка Европы 2008/2009

Топ 32

Топ 16 
Второй групповой этап стартовал 27 января 2009 года.

Финал Восьми 
Финал Восьми прошёл со 2 по 5 апреля 2009 года в Турине, Италия.

Финал (5 апреля)

Матчи 1/2 финала (4 апреля) 
 Химки (Московская область)  — Бильбао () — 79:73 (26:21, 14:14, 18:15, 21:23)
Х: Дельфино — 18. Фридзон — 14+8 подборов. Маккарти — 12.
Б: Рекер — 21. Банич — 15. Сальгадо — 9.

 Хемофарм (Вршац) () — Летувос Ритас (Вильнюс)  — 68:73 (14:24, 14:12, 19:13, 21:24)
Л: Петравичюс — 23. Лукаускис — 15. Эйдсон — 13.
Г: Йоксимович — 24. Марьянович — 9+10 подборов. Маркович — 9.

Матчи 1/4 финала 
В парах 1-2 матчи прошли 2 апреля, в парах 3-4 матчи пройду 3 апреля.
 
 Бенетон (Тревизо) () — Летувос Ритас (Вильнюс)  — 79:85 (27:18, 16:31, 19:16, 17:20)

 Динамо (Москва) () — Хемофарм (Вршац) () — 85:93 (18:20, 23:25, 19:25, 25:23)

 Бильбао () — Задар () — 76:67 (24:11, 15:20, 14:22, 23:14)

 Памеса (Валенсия) () — Химки (Московская область)  — 73:76 (20:20, 13:17, 21:17, 19:22)

В: Оливер — 18. Мартинес — 11. Куко — 9. Нильсен — 9.
Х: Уилкинсон — 15. Дельфино — 12. Гарбахоса — 12. Фридзон — 11.

Награды

MVP Кубка Европы 2008/2009 
  Чак Эйдсон ( Летувос Ритас (Вильнюс))

MVP финала Кубка Европы 2008/2009 
  Марийонас Петравичюс ( Летувос Ритас (Вильнюс))

Символическая первая сборная Кубка Европы 2008/2009 
  Чак Эйдсон ( Летувос Ритас (Вильнюс))
  Келли Маккарти ( Химки (Московская область))
  Бостан Начбар ( Динамо (Москва))
  Тодор Гечевски ( Задар)
  Марко Банич ( Бильбао)

Символическая вторая сборная Кубка Европы 2008/2009 
  Хамид Эль-Амин ( Азовмаш (Мариуполь))
  Гэрри Нил ( Бенетон (Тревизо))
  Тревис Хансен ( Динамо (Москва))
  Мэтт Нильсен ( Памеса (Валенсия))
  Сандро Ницевич ( Бенетон (Тревизо))

Новичок года 
  Милан Мачван ( Хемофарм (Вршац))

Тренер года 
  Октай Махмути ( Бенетон (Тревизо))

См. также 
 Евролига 2008/2009
 Кубок вызова ФИБА 2008/2009
 Награды Кубка Европы

Примечания

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт
 Евробаскет сайт

Кубок Европы УЛЕБ
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу